Collaboratif (dérivé du nom collaboration avec le suffixe -if) est un adjectif qui signifie « accompli en collaboration », « de façon collective ».

 Apprentissage collaboratif
 Droit collaboratif
 Environnement de travail collaboratif
 Filtrage collaboratif
 Moteur de recherche collaboratif
 Plate-forme collaborative
 Portail collaboratif
 Travail collaboratif
Un collaboratif (de l'anglais collaborative) est aussi un substantif d'utilisation récente pour parler d'un « groupe de travail collaboratif ». Entendu en ce sens, un « collaboratif » regroupe des personnes ou des organisations se réclamant explicitement de la philosophie et des méthodes du travail collaboratif.